Натуральне число 301
 301 рік до нашої ери
 301 рік нашої ери